El término Sprite puede referirse a:

 El refresco Sprite, una gaseosa con sabor a lima-limón producida por Coca-Cola.
 El sistema operativo Sprite, un sistema operativo desarrollado en la Universidad de California.
 Un gráfico móvil utilizado en videojuegos, mapa de bits que representa a algún objeto.
 Sprite es también el alias de uno de los personajes de Marvel Comics más conocido como Kitty Pryde (Shadowcat).
 Sprite (duende)
 El manga japonés Sprite, manga escrito e ilustrado por Yūgo Ishikawa, publicado entre 2009 y 2015.